Grenade peut faire référence à

Toponymes

Espagne 
 Grenade, ville espagnole d'Andalousie.
 Province de Grenade, province d'Andalousie en Espagne.
 Royaume de Grenade, dernière terre mauresque en Espagne.

France 
 Grenade (ou Grenade-sur-Garonne), commune française de la Haute-Garonne.
 Grenade-sur-l'Adour, commune française des Landes.

Grenade 
 Grenade, État des Antilles.
 Grenade, île des Antilles.

Patronyme 

 Téona Grenade, cinéaste géorgienne.

Fruit 
 Grenade, fruit du grenadier.

Arme 
 Grenade, arme explosive.
 Grenade à main.
 Grenade sous marine, destinée à exploser près d'une cible pour la couler

Histoire 
 Royaume de Grenade, dernière terre mauresque en Espagne.
 Prise de la Grenade, bataille du , entre les forces françaises du comte d'Estaing et les forces britanniques de l'île de la Grenade.
 Bataille de la Grenade, bataille navale du , entre les marines britannique et française.
 Invasion de la Grenade, intervention américaine en .

Culture 
 Grenade, chanson de Bruno Mars.
 La Grenade, chanson de Clara Luciani.

Voir aussi 
 Grenade à plâtre
 
 
 Grenadelle, espèce de plante grimpante appartenant au genre des passiflores.
 
 Grenadin, petit médaillon de filet de veau, piqué ou non de lard.
 

Homonymie de batailles
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France